Чикаго може да означава няколко неща:

 Чикаго, град в щата Илиноис;
 Чикаго, река в САЩ;
 Чикаго, рок група;
 Чикаго, шведска игра с карти, вид покер;
 Чикаго, класически шрифт за Макинтош;
 Microsoft Чикаго, кодово название на операционната система Windows 95;
 Чикаго Булс, баскетболен отбор, състезаващ се в НБА

Чикаго е заглавие на:

 Чикаго, театрална пиеса от Морин Далас Уаткинс, поставена за пръв път през 1926; служи за сценарна основа за филма Рокси Харт;
 Чикаго, филм, създаден през 1927, базиран на едноименната пиеса;
 Чикаго, мюзикъл, изпълнен за пръв път през 1975, базиран на едноименната пиеса;
 Чикаго, филм от 2002, базиран на мюзикъла;
 Чикаго, Японски анимационен филм, манга, от Юми Тамура

Четири кораба от флота на САЩ носят също това име.